De Grand Prix-wegrace van Australië 1990 was de vijftiende en laatste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1990. De race werd verreden op 16 september 1990 op het Phillip Island Grand Prix Circuit nabij Phillip Island, Australië.

John Kocinski werd gekroond tot 250 cc-kampioen met een overwinning in de race, terwijl zijn laatste concurrent Carlos Cardús moest uitvallen. Loris Capirossi werd gekroond tot 125 cc-kampioen met eveneens een overwinning in de race.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1990
Australië